Фонсалече ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 17 км². Население — 147 человек (на 2010 год) из них 79 женщины. Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи